Il termine Honey, che in lingua inglese significa miele, può riferirsi a:

Cinema
Honey – film del 1930 diretto da Wesley Ruggles
Honey – film del 2003 diretto da Bille Woodruff
Honey 2 - Lotta ad ogni passo – film del 2011 diretto da Bille Woodruff
Honey 3 - Il coraggio di ballare – film del 2016 diretto da Bille Woodruff
Honey – titolo internazionale del film del 2010 Bal, diretto da Semih Kaplanoğlu

Geografia 
Honey – comune del Messico

Manga
Honey – manga del 2013 scritto e disegnato da Amu Meguru

Musica
Honey – gruppo musicale pop rock statunitense
Honey – pseudonimo utilizzato dalla cantante polacca Honorata Skarbek fino al 2012
Honeyz – gruppo musicale R&B britannico

Album
Honey – album di Sonny James del 1958
Honey – album degli Ohio Players del 1975
Honey – album di Robert Palmer del 1994
Honey – album di Chara del 2008
Honey – album di Katy B del 2016
Honey – album di Robyn del 2018
Honey – album delle Scandal del 2018

Singoli
Honey – brano musicale di Rudy Vallée
Honey – singolo di Bobby Goldsboro
Honey – singolo di Erykah Badu
Honey – singolo di Evelina
Honey – singolo delle Kara
Honey – singolo degli L'Arc~en~Ciel del 1998
Honey – singolo di Mariah Carey
Honey – singolo di Moby
Honey – singolo di Evelina

Personaggi 
Honey Swamp – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia del mostro della palude di Honey Island